Een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1966 over Duitse WOI-piloten, The Blue Max
Een Duitse onderscheiding, The Blue Max